Seji ist der Name folgender Personen:

 M.S. Seiji, japanischer Musiker, genannt Seth; siehe Seth (Musiker).
 Seiji Miyaguchi (1913–1985), japanischer Schauspieler
 Seiji Ozawa (* 1935), japanischer Dirigent
 Seiji Kimoto (1937–2022), deutsch-japanischer Künstler